Бакбергенов — казахская фамилия. Известные носители:
 Бакбергенов, Саурбек (1920—1997) — советский казахский писатель, публицист, переводчик.
 Бакбергенова, Жамиля Науханнуровна (1996) — казахстанская спортсменка.